Aleksander Stretowicz Tyszkiewicz (zm. 1644) – pisarz ziemski połocki, sędzia ziemski połocki, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Aleksander Tyszkiewicz (zm. 1775) – pisarz wielki litewski, oboźny wielki litewski
 Aleksander Tyszkiewicz (ur. 1862) – malarz i fotograf
 Aleksander Tyszkiewicz (1864–1945) – ziemianin, poseł do Dumy, działacz społeczny
 Aleksander Tyszkiewicz (1900–1940) – kapitan Wojska Polskiego, kawaler Krzyża Walecznych, zamordowany w Katyniu
 Aleksander Tyszkiewicz (1919–1995) – powstaniec warszawski

Przypisy

Bibliografia